Елена може да се отнася за:

Личности 
 Елена, женско име
 Хубавата Елена, героиня от древногръцката митология
 Флавия Юлия Елена - християнска светица, майка на император Константин I Велики
 Елена, християнското име на киевската княгиня Олга (?-969)
 Елена Дементиева – професионална руска тенисистка
 Елена Паришева – българска попфолк певица

Други 
 Елена – град в България
 Елена - село в община Хасково, България
 община Елена – община с административен център едноименния град в България
 Елена – спътник на Сатурн
 Елена - търговска марка на млечни продукти
 филе „Елена“ – традиционен месен продукт от Еленския Балкан

Вижте също 
 Света Елена (пояснение)